При Беневентум (Beneventum) се провеждат 4 исторически битки:

 Битка при Беневентум (275 пр.н.е.), битка през Пировата война, 275 пр.н.е
 Битка при Беневентум (214 пр.н.е.), първа битка през Втората пуническа война, 214 пр.н.е.
 Битка при Беневентум (212 пр.н.е.), втора битка през Втората пуническа война, 212 пр.н.е.
 Битка при Беневентум (1266 г.), битка през Средновековието, 26 февруари 1266 г.